Plaswijck (Gouda), een woonwijk in het noorden van Gouda
 Plaswijckpark, een recreatiepark aan de noordrand van Rotterdam